Fargues puede referirse a: 

 Fargues, comuna francesa situada en Gironda.
 Fargues, comuna francesa situada en Landas.
 Fargues, comuna francesa situada en Lot.